|-
| 28201 Lifubin||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28202) 1998 XC47||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28203) 1998 XL48||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28204 Liyakang||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28205) 1998 XL51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28206 Haozhongning||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28207 Blakesmith||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28208 Timtrippel||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28209 Chatterjee||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28210 Howardfeng||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28211) 1998 XJ64||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28212) 1998 XJ78||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28213) 1998 XS92||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28214) 1998 YW||1998 YW||16 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28215) 1998 YE1||||16 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (28216) 1998 YU1||||17 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28217) 1998 YO3||||18 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (28218) 1998 YA6||||17 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28219) 1998 YP8||||23 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 28220 Йорк (York)||||28 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (28221) 1998 YG17||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28222 Neilpathak||||16 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28223) 1998 YR27||||27 грудня 1998||Нюкаса||Масанорі Хірасава,Шохеї Судзукі
|-
| (28224) 1999 AJ||1999 AJ||5 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28225) 1999 AS||1999 AS||7 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28226) 1999 AE2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28227) 1999 AN2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28228) 1999 AU2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28229) 1999 AK4||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28230) 1999 AH5||||10 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28231) 1999 AL5||||10 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28232) 1999 AS5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28233) 1999 AV5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28234) 1999 AB8||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28235) 1999 AL8||||7 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28236) 1999 AH10||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28237) 1999 AR16||||10 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28238) 1999 AB18||||11 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28239) 1999 AQ19||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28240) 1999 AP21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28241) 1999 AC22||||10 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 28242 Мінганту (Mingantu)||||6 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28243) 1999 AA23||||15 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28244) 1999 AL31||||14 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28245) 1999 AV37||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28246) 1999 BW1||||18 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28247) 1999 BP3||||19 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28248) 1999 BQ4||||19 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (28249) 1999 BX6||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (28250) 1999 BC8||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28251) 1999 BW13||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (28252) 1999 BK15||||26 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28253) 1999 BA19||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28254 Raghrama||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28255) 1999 BB24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28256) 1999 BL24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28257) 1999 BT24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28258) 1999 BM25||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28259) 1999 BY27||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28260) 1999 BK29||||18 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28261) 1999 CJ||1999 CJ||4 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28262) 1999 CQ4||||8 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28263) 1999 CR4||||8 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28264) 1999 CJ5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28265) 1999 CL5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28266) 1999 CP5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28267) 1999 CH10||||15 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28268) 1999 CA14||||8 лютого 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (28269) 1999 CQ14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28270) 1999 CS14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28271) 1999 CK16||||6 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 28272 Mikejanner||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28273 Maianhvu||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28274) 1999 CF21||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28275 Quoc-Bao||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28276 Filipnaiser||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28277 Chengherngyi||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28278) 1999 CQ27||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28279) 1999 CD28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28280) 1999 CG28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28281) 1999 CT29||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28282) 1999 CJ35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28283) 1999 CR35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28284) 1999 CG37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28285) 1999 CP39||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28286) 1999 CJ40||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28287 Osmanov||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28288) 1999 CL49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28289) 1999 CT50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28290) 1999 CY51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28291) 1999 CX52||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28292) 1999 CX54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28293) 1999 CN57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28294) 1999 CS59||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28295 Heyizheng||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28296) 1999 CQ63||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28297) 1999 CR63||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28298) 1999 CM64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28299 Kanghaoyan||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28300) 1999 CS67||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28200